Pertti Koivulahti, né le  à Tampere en Finlande et mort le , est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Biographie

Carrière 
En 1992, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 86.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1968-1969 || Tappara || SM-sarja
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Tappara || SM-sarja
|| 22 || 13 || 11 || 24 || 6 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Tappara || SM-sarja
|| 32 || 18 || 12 || 30 || 6 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Tappara || SM-sarja
|| 32 || 17 || 6 || 23 || 4 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 16 || 8 || 24 || 8 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 21 || 19 || 40 || 6 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 15 || 22 || 37 || 6 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 19 || 20 || 39 || 16 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1976-1977 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 12 || 13 || 25 || 22 || 6 || 3 || 4 || 7 || 2 
|-
| 1977-1978 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 18 || 26 || 44 || 6 || 8 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 1978-1979 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 14 || 14 || 28 || 8 || 10 || 3 || 12 || 15 || 4
|-
| 1979-1980 || EC Klagenfurt AC || EBEL
|| 40 || 44 || 53 || 97 || 10 || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 14 || 15 || 29 || 20 || 8 || 5 || 3 || 8 || 0
|-
| 1981-1982 || Tappara || SM-liiga
|| 22 || 5 || 11 || 16 || 6 || 11 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
| 1982-1983 || Tappara || SM-liiga
|| 29 || 8 || 11 || 19 || 10 || 8 || 0 || 6 || 6 || 6  
|-
| 1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 37 || 9 || 16 || 25 || 11 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en juin 1951
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du EC Klagenfurt AC
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Attaquant de hockey sur glace
Décès en mars 2019
Décès à Tampere
Décès à 67 ans